Chiriquí peut faire référence à plusieurs toponymes du Panama :

Géographie 
 Chiriquí, corregimiento du district de David dans la province de Chiriquí, au Panama ;
 Chiriquí Grande, corregimiento au Panama ;
 District de Chiriquí Grande, district au Panama ;
 Province de Chiriquí, au Panama ;
 Rio Chiriquí, rivière au Panama.

Hydrologie 
 Golfe de Chiriquí, sur le Pacifique ;
 Laguna de Chiriquí, sur la mer des Caraïbes.